Hardaker ist der Familienname folgender Personen:

 Sarah Hardaker (* 1975), englische Badmintonspielerin 
 Zak Hardaker (* 1991), englischer Rugby-League-Spieler